Slovo Boothby může znamenat:
 Penelope Dora Harveyová Boothbyová – anglická tenistka
 Boothby (Star Trek) – vedlejší postava ve dvou seriálech Star Treku
 Boothby (mys) – mys ve východní Antarktidě